The Best and the Rest una compilation del gruppo musicale heavy metal statunitense Savatage, pubblicato nel 1997 dalla JVC Records in Giappone.

Tracce

Collegamenti esterni